Соревнования по метанию копья у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2011 года прошли 1 и 2 сентября: в первый день прошла квалификация, а во второй — основные соревнования.

Действующая чемпионка мира — немка Штеффи Нериус — не защищала свой титул.

Призёры

Общая информация 
В соревнованиях приняли участие 28 спортсменок, представлявшие 21 страну (наибольшее представительство имела Германия — три участницы). В финальном сегменте участвовало двенадцать человек, представлявшие девять государств (более одной участницы имела Чехия (2) и Германия (3)).

В квалификации одна спортсменка улучшила свой лучший результат в этом виде, а затем, в финальных соревнованиях, ещё троё участниц повторили её опыт.

Две спортсменки выполнили в финальном раунде попытки дальше действующего на тот момент лучшего результата сезона в мире, а Мария Абакумова рекорд чемпионатов мира.

Барбора Шпотакова на третьем чемпионате мира подряд вошла в число призёров, а Сюнетте Фильюн стала первой в истории представительницей Африки, ставшей призёром чемпионатов мира в метании копья (у мужчин ранее в число призёров мировых первенств вошёл другой южноафриканец — Мариус Корбетт).

Рекорды 
На момент старта соревнования различные рекордные достижения в метании копья среди женщин выглядели следующим образом:

Квалификационные нормативы

Результаты

Предварительный раунд 

Q — результат в рамках квалификационного норматива. q — один из двенадцати лучших результатов квалификации.SB — лучший результат сезона.

Финальный раунд 

NR — рекорд страны. CR — рекорд чемпионатов мира. WL — лучший результат сезона в мире.SB — лучший результат в сезоне. AR — рекорд Африки.

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте IAAF 

Метание копья женщины
2011